13 oder Dreizehn steht für:
 13, das Jahr 13 nach Christus
 13 v. Chr., das Jahr 13 vor Christus
 Dreizehn, Zahl
 13 (There Is A Light), Lied der irischen Band U2
 13 (Die-Ärzte-Album), Musikalbum der deutschen Band Die Ärzte
 13 (Black-Sabbath-Album), Musikalbum der britischen Band Black Sabbath
 13 (Blur-Album), Musikalbum der britischen Band Blur
 13 (Six-Feet-Under-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Death-Metal-Band Six Feet Under
 13 (Suicidal-Tendencies-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Band Suicidal Tendencies
 13 (Fernsehsendung), österreichische Quizshow
 13 (Musical), Musical von Jason Robert Brown (2007)
 13 (Film), US-amerikanischer Thriller von Géla Babluani (2010), Neuverfilmung von 13 Tzameti
 13 Tzameti, französisch-georgischer Thriller von Géla Babluani (2005)
 Dreizehn (Film), britisch-US-amerikanisches Filmdrama von Catherine Hardwicke (2003)
 Dreizehn (Versteckspiel), der "Sucher" zählt von 13 bis 0 rückwärts
 Dreizehn (Roman), Roman von Wolfgang und Heike Hohlbein
 13, Zahlencode für die rechtsextreme Organisation Aryan Circle (1=A, 3=C)
 13, Zahlencode der Rocker-Szene, siehe Liste von Rocker-Begriffen#Zahlenkürzel

XIII (römisch 13) steht für:
 XIII (Comicserie), franko-belgische Comicserie
 XIII (Computerspiel), Computerspiel (basierend auf der Comicserie)
 XIII – Die Verschwörung, Film (basierend auf der Comicserie)
 XIII – Die Verschwörung (Fernsehserie), Fernsehserie (basierend auf der Comicserie)

Siehe auch:
 Die 13 Monate
 Dreizehn (Begriffsklärung)
 Freitag, der 13. (Begriffsklärung)
 MS-13
 Nationalstraße 13
 WK 13